Winiwarter ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Winiwarter (1848–1917), österreichisch-belgischer Chirurg
 Emilie von Winiwarter (Pseudonym Felicie Ewart; 1850–1909), österreichische Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Künstlerin, siehe Emilie Exner
 Felix von Winiwarter (1852–1931), österreichischer Arzt, jüngerer Bruder von Alexander von Winiwarter
Joseph von Winiwarter (1780–1848), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
Joseph Winiwarter (1815–1903), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Verena Winiwarter (* 1961), österreichische Umwelthistorikerin